Ива́н Улья́нович Кириле́нко (; 7 (20) октября 1902, село Вязовок, ныне Павлоградский район Днепропетровской области — 23 сентября 1938, тюрьма НКВД СССР) — украинский советский писатель (преимущественно прозаик).

Биография 
Родился в семье железнодорожного чернорабочего. Закончил Павлоградскую православную семинарию РПЦ (1921), при этом активно участвовал в событиях «войны против всех» на Левобережной Украине. Вступив в ВКП(б) в 1927 г., продолжил обучение в харьковских учебных заведениях. Тогда же начинается его литературная карьера.

Член литературной организации «Плуг». Редактор журнала «Красный путь» и ответственный секретарь Союза писателей Украины, член Всеукраинской редакции «Истории фабрик и заводов».. Автор преимущественно плакатно-идеологических работ «рабочего жанра». Личный секретарь главы Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского. Жертва сталинского террора.

Литературное творчество 
Кириленко был членом Союза сельских писателей «Плуг», Союза пролетарских писателей «Закал», Всеукраинского союза пролетарских писателей. Издавался с 1923 г., но первую книжку напечатал в 1926 г. — сборник рассказов «Отступление». Потом были сборники «Стихия», «Одна баба», «Над ямой». Единственный сборник поэзии — «Такты» (1927).

Стал известен благодаря повестям «Курсы» (1927), «Кудрявые дни» (1928, русский перевод 1931), «Натиск» (1930, русский перевод 1937).

Будучи личным секретарём высокопоставленного коммуниста Петровского, принимал участие в утаивании информации о голоде на Украине 1932—1933 годов. Именно в это время выпускает новую повесть «Аванпосты» (1933) и роман «Перешихтовка» (1932). Последняя работа, изданная при его жизни, — роман «Весна» (1936).

Кириленко до определённой меры одиозная литературная фигура даже в контексте 1920—1930-х гг. Тогдашняя критика вынуждена была признавать явную плакатность произведений Кириленко, схематичность подачи характеров членов комсомола и ВКП(б). В целом Кириленко специализировался на создании образов фанатичных работников-«передовиков», воспевании рабского труда на коммунистических каторгах, пропагандировал безусловную покорность террористическим правящим группам. По свидетельствам современников, пользовался недоброй славой среди своих же однопартийцев-писателей — по определённым данным, имел расстройства психики.

Приближённость к  Григорию Петровскому не оградила Кириленко от обвинений в контрреволюции, троцкизме и шпионаже, о чём пишет Алексей Мусиенко:

В тот же день исключен из Союза писателей. В сентябре 1938 Кириленко был расстрелян. Реабилитирован советскими органами прокуратуры в 1957 г.

Цитата из сталинских списков 
 КИРИЛЕНКО Иван Ульянович
12.09.38 Украинская ССР, Киев — центр. Кат.1
 Сталин, Молотов, Жданов

Отклики современников 
По свидетельствам современников, в литературной среде Кириленко считался «твердокаменным большевиком», который безоговорочно поддерживал линию «вождя всех народов» в борьбе с троцкизмом, украинским национализмом, всяческими уклонами и изгибами. Именно благодаря этим его качествам «всеукраинский староста» Г. Петровский выказал Кириленко исключительное доверие, предложив должность личного секретаря.

Колоритные воспоминания о писателе Кириленко оставил его современник Иван Сенченко:

Примечания

Ссылки 
 Тростянецкий А. А. Кириленко // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — Стб. 534.
 Куклес Г. О "теории фактажа" и писателе Кириленко // Лит. газета. 5 февраля 1938.
 Сенченко Іван. Нотатки про літературне життя 20—40-х років
 Письменники України — жертви сталінських репресій: Кириленко Іван. Текст О. Мусієнка

Члены Союза писателей СССР
Писатели СССР
Украинские писатели
Жители дома «Слово»
Расстрелянное возрождение